Чесники — название населённых пунктов:
 Чесники — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Чесники — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.